Esta é uma árvore genealógica dos monarcas britânicos desde o estabelecimento dos pictos na Escócia e dos anglo-saxões no que veio a formar o Reino de Inglaterra durante a Alta Idade Média. O Reino Unido no contexto moderno atualmente é uma união política de quatro nações constituintes das Ilhas Britânicas (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) e o Soberano britânico exerce o direito à sucessão de cada uma destas coroas. A Irlanda e a região de Gales passaram ao controle dos monarcas ingleses da Casa de Tudor em meados da década de 1540 enquanto Inglaterra e Escócia foram reinos distintos até o século XVI, quando a União das Coroas sob Jaime VI da Escócia (da Casa de Stuart) unificou ambos os países sob um mesmo monarca. O trono britânico foi assumido por Carlos I, Jaime II e Maria II - respectivamente filho, neto e bisneta de Jaime I. Ana I, também bisneta de Jaime I, foi a última monarca da Casa de Stuart e a primeira monarca do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda.

Monarcas britânicos 

  Casa de Stuart
  Ana 
  Casa de Hanôver
  Jorge I 
  Jorge II 
 Frederico, Príncipe de Gales 
  Jorge III 
  Jorge IV 
  Guilherme IV 
 Eduardo, Duque de Kent e Strathearn 
  Vitória 
  Casa de Saxe-Coburgo-Gota
  Eduardo VII 
  Jorge V 
  Casa de Windsor
  Eduardo VIII 
  Jorge VI 
  Isabel II 
  Carlos III 
  Guilherme, Príncipe de Gales

Árvore genealógica 

}}

Ver também 
 Árvore genealógica dos reis de Portugal
 Descendentes de Henrique VII de Inglaterra
 Lista de descendentes de Carlos I de Inglaterra
 Descendentes de Jorge V do Reino Unido

monarcas britânicos
História do Reino Unido
Casa de Windsor